Flinton ist der Name mehrerer Orte:

 Flinton (East Riding of Yorkshire), Vereinigtes Königreich
 Flinton (Ontario), Kanada
 Flinton (Pennsylvania), Vereinigte Staaten

Flinton ist der Familienname von:

 Eric Flinton (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler